Енгорбо́й — село (улус) в Закаменском районе Бурятии, административный центр сельского поселения «Енгорбойское».

Название 
Существуют три версии происхождения названия:
 по рассказам старожилов название улуса происходит от существа Енгорго, пугавшего людей своим страшным видом;
 название произошло от имени первого человека, начавшего обживать этот край;
 улус назвали по озеру Енхор, высохшему несколько столетий назад.

География 
Расстояние от Енгорбоя до города Улан-Удэ по автодороге — 440 км, до районного центра Закаменска — 49 км.

Население 

Национальный состав
Население полностью бурятское.

Инфраструктура 

 198 дворов
 Администрация сельского поселения
 МУП «Аршан»
 Фельдшерский пункт
 Средняя общеобразовательная школа
 Дом культуры «Аялга»
 Библиотека
 Спортивный зал.

Культура 
При школе создан детский образцовый ансамбль песни и танца «Мушэхэн»

Экономика 
Жители улуса заняты в животноводстве. В окрестностях находится более 20 фермерских хозяйств.

Пансионат «Енгорбойский аршан» 

 В улусе действует известный в Бурятии пансионат «Енгорбойский аршан». Есть два термальных родника с температурой воды 28 °C и 40,5 °C.

Показания для лечения: болезни верхних дыхательных путей, опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой систем, кожные и гинекологические заболевания.

Построены 2-этажные дома c 4-х и 5-местными комнатами, столовая, баня, функционирующие в летнее время. Лечение проводится под наблюдением медперсонала. Каждое лето сюда приезжают сотни людей, желающие полечиться и отдохнуть.

Известные люди 
 Баиров, Гармажап Бальжинович — директор Джидинского вольфрамо-молибденового комбината с 1963 по 1971 год.

Примечания

Ссылки 
 .

Населённые пункты Закаменского района
Курорты Бурятии